
Molekulska formula -{C8H12N4}- se može odnositi na:

 Pirimidinilpiperazin
 Azobisizobutironitril